McCausland peut faire référence à :

Patronyme 
 , un joueur de cricket irlandais.
 , un magistrat singapourien.
 Chris McCausland, un acteur britannique.
 , un joueur de rugby australien.
 Ernesto McCausland, un journaliste, écrivain et réalisateur colombien.

Toponyme 
 McCausland, une ville du comté de Scott, en Iowa.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme